Tolson ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Tolson (1900–1975), Mitarbeiter des FBI
 Jim Tolson (* 1965), schottischer Politiker
 Melvin Tolson (1898–1966), amerikanischer Dichter